

Населені пункти та їхні частини

 Чаплиці — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Чаплиці — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Чаплиці — частина села Дарґобондз у гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Чаплиці — осада в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки